Campionatul Națiunilor din Africa Handbal Masculin este competiția oficială pentru seniorii naționalelor de handbal din Africa, și are loc la fiecare doi ani. În plus față de încoronarea campioanei din Africa, turneul de asemenea, servește ca un turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice și pentru Campionatul Mondial de Handbal. A început în 1974, este cel mai vechi concurs de handbal continental. Campioana actuală este Algeria, care a câștigat turneul 2014 pe teren acasă.

Doar trei țări au câștigat turneul. Tunisia, câștigător al primei ediții, a caștigat titlul de un record de nouă ori. Algeria, cu șapte titluri, și Egipt, cu cinci titluri, sunt singurele echipe ce au câștigat această competiție.

Clasament

Rezultate

Top Medalii

Țări gazdă

Vezi și 
 Campionatul de Handbal Feminin din Africa

Referință

Legături externe 
 Site-ul oficial al competiție

Competiții de handbal